El The Rugby Championship 2015 fou la quarta edició i la dinovena edició d'aquesta competició, tenint en compte el format de tres nacions competint. El torneig es jugaria en format reduït (lliga a una sola volta) per primera vegada, al coincidir amb la Copa del Món de Rugbi de 2015. La sorpresa del torneig la donaria Austràlia, quie a pesar de tenir el major calendari no era una de les favorites per guanyar la competició donat el seu rendiment de joc. Tot i això, els Wallabies derrotarien a Sud-àfrica (en el darrer segon) i a Argentina, per jugar-se el torneig en un darrer partit contra els All Blacks a casa, on aconseguirien el torneig. L'altra sorpresa la donaria Argentina al derrotar a Sud-àfrica a domicili i aconseguir, per primera vegada, evitar el 4t lloc.

Equips participants

Classificació

Resultats

Jornada 1 

Notes:
 Waisake Naholo i Codie Taylor debuten amb Nova Zelanda.

Jornada 2 

Notes:
 Vincent Koch i Lionel Mapoe debuten amb Sud-àfrica.
 James Broadhurst i Lima Sopoaga debuten amb Nova Zelanda.
 Nova Zelanda guanya la Freedom Cup.

Notes:
 Australia guanya el Puma Trophy.
 Amb aquesta victòria, Austràlia es posa líder del the Rugby Championship per 1a vegada.

Jornada 3 

Notes:
 Nehe Milner-Skudder fa el seu debut amb els All Blacks anotant 2 assaigs.

Notes:
 1a victòria de l'Argentina davant de Sud-àfrica. També 1r bonus ofensiu del torneig.
 Juan Imhoff aconsegueix el 1r Hat Trick d'assaig i és el 1r del torneig des que Israel Folau ho va aconseguir contra Argentina durant l'edició de 2013.

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions de rugbi del 2015